Gustavo A. Madero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gustavo A. Madero (ort i Mexiko, Tamaulipas), González, 
 Gustavo A. Madero (distrikt), Mexico City, 
 Gustavo A. Madero (ort i Mexiko, Tabasco), Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar